

Film
Le colpe dei padri – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Società Anonima Ambrosio
Le colpe dei padri (Fædrenes synd) regia di August Blom – cortometraggio (1914)
Le colpe dei padri (Sins of the Fathers) – film del 1928 diretto da Ludwig Berger

Letteratura
Le colpe dei padri (The Fallen Sparrow) – romanzo poliziesco del 1942 di Dorothy Hughes
Le colpe dei padri (The Sins of the Fathers) – romanzo poliziesco del 1976 di Lawrence Block
Le colpe dei padri (Deveron Hall) – romanzo poliziesco di Velda Johnston
Le colpe dei padri, romanzo di Alessandro Perissinotto, 2013;
 Le colpe dei padri (Fädernas missgärningar) - romanzo thriller del 2022, della serie su Rebecka Martinsson, scritto da Åsa Larsson

TV
Le colpe dei padri – episodio del 2014 della serie tv Che Dio ci aiuti
Le colpe dei padri – episodio del 2019 della serie tv Riverdale